Castell de la Cirera (Llorac), a la Conca de Barberà
 Castell de la Cirera (Sant Feliu Sasserra), al Bages